Членова — женская форма фамилии . Известные носительницы:
 Членова, Лариса Григорьевна (1927—2002) — советский и украинский искусствовед.
 Членова, Наталья Львовна (1929—2009) — советский и российский археолог.